Ко́жина — женская форма руссой фамилии .

Известные носители 
 Кожина, Аграфена Матвеевна (в замужестве — Крюкова; 1855—1921) — русская народная сказительница.
 Кожина, Василиса (приблизительно 1780—1840) — русская крестьянка, участница Отечественной войны 1812 года.
 Кожина, Вера Михайловна (1940—2009) — советская и российская писательница и поэтесса
 Кожина, Маргарита Николаевна (1925—2012) — советский и российский лингвист, заведующая кафедрой русского языка и стилистики Пермского университета (1982—1993).
 Кожина, Мария:
 Кожина, Мария Петровна (в замужестве — Новосильцева; ок. 1830—1910) — сестра милосердия, начальница Смольного института благородных девиц (1886—1894).
 Кожина, Мария Изольдовна (в замужестве — Зверева; род. 1950) — советская и российская сценаристка.
 Кожина, Наталья:
 Кожина, Наталья Александровна (в замужестве — Горская; 1930—2004) — советский и российский историк.
 Кожина, Наталья Александровна (известна под фамилией Фатеева; род. 1956) — советский и российский лингвист, руководитель Научного центра междисциплинарных исследований художественного текста ИРЯ РАН.

Населённые пункты 
 Кожина (Кожино) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.